Ву́лиця Іва́на Кочерги́ (також Ву́лиця Кочерги́) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Івана Кочерги — вулиця в місті Житомир.
 Вулиця Івана Кочерги — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Кочерги — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Кочерги — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці, названі на честь людей